Виктор Георгиев е български футболист, полузащитник.

Биография 
Роден е на 9 май 1986 г. в София. Играл е за Локомотив (София), Янина (Гърция), Вихрен (Сандански) и Сливнишки герой.

Български футболисти